Amphalius är ett släkte av loppor. Amphalius ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelloppor
Amphalius